Die 20. Etappe der Tour de France 2013 fand am 20. Juli 2013 statt. Sie führte von Annecy über 125 km nach Annecy-Semnoz. Im Verlauf der Etappe gab es eine Bergwertung der Hors Catégorie, eine der ersten, eine der zweiten und drei der dritten Kategorie sowie eine Sprintwertung. Damit zählte die zwanzigste Etappe als Hochgebirgsetappe.

Bergwertungen

Punktewertungen

Weblinks 
 Ergebnisse und Wertungen
 Rennverlauf (siehe Depeschen)

Etappe 20
201320
Sportveranstaltung in Annecy